Omphaloscelis polybela är en fjärilsart som beskrevs av Joannis 1903. Omphaloscelis polybela ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
polybela